Izquierda Unida es la denominación de varias coaliciones políticas pasadas y presentes de Argentina:
 la coalición Izquierda Unida existente entre 1987 y 1991;
 la coalición Izquierda Unida existente entre 1997 y 2005;